Barabás János (1885–1967), pedagógus, iskolaigazgató
 Barabás János (1900–1973), mérnök, fényképezőgép-tervező, főiskolai tanár
 Barabás János (1947), politikus, a Hungexpo igazgatója
 Barabás T. János (1959–) erdélyi magyar író